Автозаво́дский проезд — название улиц в различных населённых пунктах России.
 В Москве:
 1-й Автозаводский проезд.
 2-й Автозаводский проезд.
 3-й Автозаводский проезд.
 Автозаводский проезд — улица в Старом Осколе.
 Автозаводский проезд — улица в посёлке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. См. также 
 Автозаводский мост
 Автозаводская площадь
 Автозаводская улица